Retaliation (engl. ‚Vergeltung‘) ist der Name von:

 Retaliation (schwedische Band), Grindcore-Band aus Schweden
 Retaliation (deutsche Band), Death-Metal-Band aus Unterfranken
 Retaliation (Album), Album der Band Carnivore